Pole Position oder Pole-Position steht für:

 Pole-Position, bester Startplatz im Rennsport
 Pole Position (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (ab 2016)
 Pole Position (Computerspiel), Computerspiel (1982)
 Pole Position II, Computerspiel (1983)